Die ewige Tabelle der Fußball-Asienmeisterschaft ist eine Rangliste aller Spiele der Fußball-Asienmeisterschaft seit ihrer ersten Austragung 1956. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.

Die ewige Tabelle umfasst 36 Länder, wovon eine Mannschaft nicht mehr der AFC angehört und zwei weitere aufgelöst wurden. Die restlichen 33 Mannschaften teilen sich wie folgt auf die Regionalverbände auf: 9 stammen aus der ASEAN Football Federation (AFF), 4 aus der Central Asian Football Association (CAFA), 6 aus der East Asian Football Federation (EAFF), 2 aus der South Asian Football Federation (SAFF) und 12 aus der West Asian Football Federation (WAFF). Es konnten sich somit 13 der insgesamt 46 derzeitigen Vollmitgliedern der AFC bisher nicht für den Wettbewerb qualifizieren.

Erster der ewigen Tabelle ist der Iran, der zusammen mit Südkorea auch Rekordteilnehmer ist. Rekordsieger ist hingegen Japan, das insgesamt vier Titel holte.

Tabelle 
Fettgedruckte Mannschaften haben sich bisher für die Asienmeisterschaft 2023 qualifiziert. Kursivgedruckte Mannschaften gehören nicht mehr der AFC an oder wurden aufgelöst. Die Spalte Ø-Punkte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die zwei nachfolgenden nennen die Anzahl der gewonnenen Titel bzw. der Finalteilnahmen.

 !! Titel !! Finalist
 || 3
 || 6
 || 5
 || 2
 || 6
 || 1
 || 2
 || 1
 || 1
 || 0
 || 2
 || 3
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 1
 || 0
 || 0
 || 1
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0
 || 0

Anmerkungen

Weblinks 
 Ewige Tabelle der Asienmeisterschaft bei Weltfussball.de
 Ewige Tabelle des Asienmeisterschaft + Quali (1956–2015) von Clas Glenning

Asienmeisterschaft
Ewige Tabelle